Colectivo peut désigner :

 Colectivo, groupe musical ;
 , terme espagnol désignant un réseau d'autobus à Buenos Aires.